Bellu se poate referi la:

 o familie sau o persoană:
 Familia Bellu
 Barbu Bellu, baron român de origine aromână
 Octavian Bellu, antrenor român de gimnastică
 Petre Bellu, scriitor român

 un cimitir:
 Cimitirul Bellu din București